Miejscowości w USA:
 Pennington – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Choctaw
 Pennington – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Pennington (ang. Pennington Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pennington (ang. Pennington County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Pennington (ang. Pennington County) – w stanie Dakota Południowa
W Wielkiej Brytanii:
 Pennington – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Pennington – miejscowość w Kumbrii (Anglia)